Оушан Гроув има више значења:
 Оушан Гроув (Њу Џерзи)
 Оушан Гроув (Масачусетс)